Незваный гость — название ряда фильмов:

 Незваный гость (фильм, 1913)
 Незваный гость (фильм, 1972)
 Незваный гость (фильм, 1989)
 Незваный гость (фильм, 1999)
 Незваный гость (фильм, 2004)
 См. также
 Незваные гости